Фрейре () — город в Чили. Административный центр одноимённой коммуны. Население — 5388 человек (2002). Город и коммуна входит в состав провинции Каутин и области Араукания .

Территория коммуны — 935,2 км². Численность населения — 27 130 жителей (2007). Плотность населения — 29,01 чел./км².

Расположение 
Город расположен в 25 км на юг от административного центра области города Темуко.

Коммуна граничит:
 на севере — c коммунами Падре-Лас-Касас, Вилькун
 на востоке — с коммуной Кунко
 на юго-востоке — c коммуной Вильяррика
 на юге — c коммуной Питруфкен
 на западе — c коммунами Теодоро-Шмидт, Нуэва-Империаль

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи Национальным институтом статистики, население коммуны составляет 27 130 человек, из которых 14 096 мужчин и 13 034 женщины.

Население коммуны составляет 2,89 % от общей численности населения области Араукания. 68,21 % относится к сельскому населению и 31,79 % — городское население.

Важнейшие населенные пункты коммуны 
 Фрейре (город) — 5388 жителей
 Кепе(поселок) — 2241 житель

Ссылки 
 Официальный сайт коммуны 

Коммуны Чили
Города Чили